Госпитальное судно — специальное судно, предназначенное для оказания медицинской помощи, лечения и медицинской эвакуации раненых и больных.

Госпитальные суда в общем относятся к разновидности водного вида санитарного транспорта, в отличие от приспособленного санитарного транспорта, являются специально оборудованными или построенными для этих целей.

Деятельность госпитальных судов определялась Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов. Они широко применялись во время мировых войн. Одними из самых известных госпитальных судов были ГСЕВ (госпитальное судно Её Величества) «Британник», ГСЕВ «Аквитания» и ГСЕВ «Мавритания».

История 

Использование судов как плавучих госпиталей известно с античности, но постоянные специально оборудованные госпитальные суда появились в Европе лишь в середине XVII века. 8 декабря 1798, непригодный к военной службе корабль  решили переоборудовать в судно-госпиталь, чтобы помогать раненым французским и испанским военнопленным (период Войны второй коалиции). Другим ранним примером госпитального судна был военный корабль США  1860-х годов, который помогал раненым солдатам обеих сторон в период Гражданской войны в США. В период Первой мировой и Второй мировой войн некоторые пассажирские лайнеры были переоборудованы для использования в качестве госпитальных судов. Трансатлантические лайнеры «Аквитания» и «Британник» были примерами госпитальных судов.

Госпитальные суда Российской империи 

 «Ангара»
 «Ариадна»
 «Аура»
 «Вперёд»
 «Диана»
 «Жулан»
 «Император Николай II» («Товарищ»)
 «Император Пётр Великий»
 Казань
 «Кострома»
 «Лава»
 «Лахта»
 «Монголия» — грузопассажирский пароход, построенный в 1901 году по заказу Морского пароходного общества Китайско-Восточной железной дороги. В 1904 г. переоборудован в госпитальное судно с таким же наименованием. Был продан в Англию и получил имя «Western Australia», а после «Patricia».
 «Николаев» («Народоволец»)
 «Наутилус»
 «Океан» («Комсомолец»)
 «Орёл»
 «Португалия»
 «Рига» («Трансбалт»)
 «Царица»
 «Экватор»

Современные госпитальные суда

Госпитальные суда ВМС США 

Два госпитальных судна ВМС США USNS (United States Naval ship) «» («Комфорт») и USNS «» («Милосердие») с военно-морским экипажем на борту осуществляют медицинскую помощь раненым во время боевых операций. Вторичная миссия госпитальных судов состоит в предоставлении полноценной медицинской помощи в случае стихийных бедствий, а также в предоставлении гуманитарной помощи.

На обоих судах имеются 12 операционных, лазарет на 1000 коек, рентгеновский кабинет, медицинская лаборатория, аптека, кабинеты функциональных исследований, палаты интенсивной терапии, стоматологический кабинет, морг и две кислородных станции. Каждое судно оборудовано вертолётной палубой. Суда также могут брать на борт пациентов прямо в море.

Эти суда являются переоборудованными танкерами типа «San Clemente». «Милосердие» вступил в строй в 1986 году, а «Комфорт» в 1987. «Комфорт» отбыл из Балтимора на Гаити 16 января 2010 для предоставления помощи жертвам сильного землетрясения.

Краткое ТТХ «USNS Mercy»:
 Размеры: Длина - 272 м; Ширина - 32 м;
 Осадка: 10 м;
 Водоизмещение: 24712 тонн;
 Силовая установка: 2 дизельных двигателя мощностью 69360 л.с.;
 Скорость: 17,5 узла;
 Экипаж судна: 61 (+ 259 человек медперсонала).

Госпитальные суда ВМС Великобритании 

В настоящее время (2011 год) в составе медицинской службы ВМФ Великобритании находится одно госпитальное судно PCRS (Primary Casualty Receiving Ship) «» («Аргус»). Корабль постоянной боевой готовности, является судном Вспомогательного Королевского флота, переоборудован в 2009 г. из бывшего учебного авианосного корабля в свою очередь переоборудованного из MV (контейнеровоз) «Contender Bezant». Имеет четыре операционные с соответствующими бригадами хирургов общего профиля и ортопедов. Общая численность медицинского персонала 250 человек. Оснащён современным диагностическим оборудованием, включая цифровую рентгеновскую аппаратуру и компьютерный томограф.

Госпитальные суда ВМФ СССР/России 

Госпитальное судно «Енисей» введено в состав флота в 1981 г. Участвовало в эвакуации беженцев во время грузино-абхазской войны (1992 г.). В составе Черноморского флота.
Краткие ТТХ:
 Проект: 320А;
 Водоизмещение (стандартное/полное): 9430/11570 т; 
 Размеры: 152,6 х 19,4 м;
 Осадка: 6,4 м; 
 Энергоустановка: 2 дизеля = 15 600 л.с.; 
 Скорость: 19 узлов; 
 Дальность плавания: 8000 миль (19 уз), 10000 миль (16 уз); 
 Экипаж: 75 человек (+ 75 человек медперсонала); 
 Коечная ёмкость: до 450 человек;
 Дополнительно: 1 вертолёт (в ангаре).

Можно увидеть в г. Севастополе, оно стоит у причала в Севастопольской бухте.

Госпитальное судно «Иртыш». Введено в строй в состав ТОФ в 1990 году. Принимало участие в международных учениях. В 2017 году модернизировано.

Госпитальное судно «Обь». Введено в строй в состав ТОФ в 1980 году. Проект 320. Разработано в польском конструкторском бюро «Prorem», построено на верфи «Адольф Варский» в городе Щецин. Оснащено 2 трапами, краном для подъёма платформы с ранеными, медицинским катером, вертолётной площадкой и вертолётом Ка-25ПС. Хирургическое отделение имеет 3 операционных зала. Также имеются: киноконцертный зал, спортивный зал с тренажёрами и площадками для тенниса, волейбола и мини-футбола, плавательный бассейн, баня с сауной, тир, салон отдыха. Выведено из состава флота в 1997 году, продано в Китай в 2007 году.

Госпитальное судно «Свирь». Построено в Польше. Введено в состав Северного флота в 1989 г. Участвовало в дальних походах на Кубу (1990 г.), в Анголу (1992 г.), в медицинском обеспечении экспедиции по подъему АПРК «Курск» (2001 г.).
Краткие ТТХ:
 Мореходность - неограниченная;
 Водоизмещение - 11579 тонн;
 Размеры: 153 х 19,4 м;
 Дальность плавания: 11600 морских миль;
 Автономность: 40 суток;
 Скорость хода: 20 узлов;
 Коечная ёмкость: до 450 человек.
 Дополнительно: имеются приёмно-сортировочное, хирургическое, терапевтические отделения, профилакторий, поликлиника, аптека, вспомогательные помещения, жилые и служебные помещения, склады медицинского имущества, вертолёт Ка-25.

Требования к госпитальным судам 

Гаагская Конвенция выдвигала несколько требований к госпитальным судам:

 Судно должно быть ясно обозначено как госпитальное судно;
 Судно должно предоставлять медицинскую помощь представителям любой нации;
 Судно не должно использоваться в военных целях;
 Суда не должны вмешиваться в боевые действия или препятствовать вражеским боевым судам;
 Воюющие стороны, как определено в соответствии с Гаагским Соглашением, могут обыскать любое госпитальное судно на предмет нарушения вышеупомянутых условий.

В случае нарушения хотя бы одного из этих требований судно автоматически становилось вражеским и могло быть уничтожено на законных основаниях. Однако преднамеренная атака и уничтожение госпитального судна, отвечающего всем требованиям, считалось военным преступлением.

Чтобы госпитальное судно было легко распознать в море, его обычно окрашивали в международные цвета госпитального судна: горчичного цвета трубы, полностью белый корпус, зелёная полоса по всей длине корпуса, прерываемая тремя красными крестами. Также судно ходило под медицинским флагом: белый флаг с красным крестом. Такая ливрея гарантировала судну безопасность от военных действий и статус неприкосновенного.

Во время Первой и Второй мировых войн британские суда перед именами носили приставку RMS (англ. Royal Mail Steamer — Королевский Почтовый Пароход), во время медицинской службы суда носили приставку HMHS — His Majesty’s Hospital Ship (ГСЕВ — Госпитальное Судно Его Величества).

См. также 

 Санитарный поезд
 Санитарная авиация
 Бронированная медицинская машина

Примечания

Литература 
 
 Никитин Е. А. Госпитальные суда. — СПб.: «Судостроение», 1992.
 Цымбал А. Н. Суда медицинского назначения в современной российской фалеристике. // Военно-исторический журнал. — 2015. — № 4. — С.74-75.

Ссылки 
 «Спасти рядового раненого» — выпуск от 21.06.2015 г. программы «Военная приёмка» телеканала «Звезда» (эпизоды про госпитальное судно «Енисей» с 01:57-до 05:45 и с 30:36 до 35:45 минут видео).
 Статьи про госпитальные суда на сайте sea-transport.ru
 Подвижные средства и комплексы медицинского назначения

Морские термины
Типы военных кораблей